Серклвил има више значења:
 Серклвил (Јута)
 Серклвил (Канзас)
 Серклвил (Охајо)